Шумилинское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Шумилинская.

География 
Шумилинское сельское поселение находится на севере Верхнедонского муниципального района. Общая площадь — 45 385 га, в том числе пашни — 30 808 га.

История 
Шумилинское сельское поселение находится  в верховьях  рекии Песковатки. Первое упоминание о хуторе Шумилин в документах госархива относится к 1838 году. Хутор входил в юрт станицы Казанской Усть-Медведицкого округа области войска Донского. Это было казачье поселение. 

В 1860 году в хуторе Шумилин был построен молитвенный дом во имя Одигитрии Божьей матери. В 1897 году здесь проживало 205 мужчин, 245 женщин, было 28 дворов, работала почтовая станция.

17 января 1897 года в хуторе было открыто церковно-приходское училище, позднее - церковно-приходское попечительство.

В 1897 году жители хутора Шумилин обратились в областное правление Области Войска Донского с просьбой разрешить им строительство новой каменной церкви взамен старой деревянной. В 1905г. новая церковь была отстроена, а старая пожертвована жителям хутора Чикарии, Вешенской станицы.

В начале XX века хутор Шумилин Казанской станицы Донецкого округа был крупным хутором Донской области, служил культурным и торговым центром для многих хуторов: Казанской, Мигулинской, Вешенской, Слащёвской, Зотовской и станиц, Солонской и других волостей. В хуторе было два штата церковного притча, два благоустроенных приходских училища: двухклассное мужское и женское. Ежегодно здесь проходили три ярмарки: 14 февраля, 28 апреля, 28 июня.

1 мая 1906 года в хуторе Шумилин было открыто почтовое отделение, в 1913 году - телеграф. В том же году казакам Ивану Скачкову и Ивану Симонову областное правление Области Войска Донского разрешено построить мукомольную мельницу и мукомольный завод.

В 1903 году произошло разделение хутора на два: «Вехне - Шумилинский» и «Нижне – Шумилинский». Причиной этого было то, что  «поселение располагалось по обе стороны реки Песковатки, а это затрудняло сообщение в о время весеннего разлива реки.  В 1919 году в годы репрессий казачества вспыхнуло восстание в хуторе Шумилин и уже затем перекинулось на остальные хутора и станицы.

С начала 1920 года здесь установилась Советская власть, хутор Шумилинский переименовали в станицу. В Великую Отечественную войну фашистам не удалось дойти до Шумилинской. Их полчища были остановлены на подступах к ней, в степях станицы Казанской. В те годы станица Шумилинская была местом расположения многих районных и областных организаций. Здесь в течение нескольких месяцев работал обком партии и облисполком, издавалась газета «Молот».

Административное устройство 
В состав Шумилинского сельского поселения входят:
 станица Шумилинская
 хутор Гребенниковский
 хутор Каменный
 хутор Каменный
 хутор Новониколаевский
 хутор Парижский
 хутор Песковатская Лопатина
 хутор Свидовский
 хутор Раскольный
 хутор Третенский
 хутор Четвертинский

Население

Инфраструктура 
На территории Шумилинского сельского поселения расположены более 60 предприятий, подавляющее большинство которых являются сельскохозяйственными. Медицинское обслуживание населения осуществляют 2 амбулатории и 4 ФАПа. На территории поселения работают 2 общеобразовательные школы, 2 неполные общеобразовательные школы, 1 начальная школа, 3 детских сада, а также 3 дома культуры, 2 сельских клуба, 4 библиотеки.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Шумилинское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района